Ерема () — село в Катангском районе Иркутской области.

География 
Село стоит на реке Нижняя Тунгуска.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 53 человека, из них 30
мужчин и 23 женщины.

Власть 
Село в административном плане относится к Преображенскому муниципальному образованию Катангского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района